4 jeziora w Polsce:
 Zielone Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Zakrzewo, leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. - o obocznej nazwie Wierzchołek
 Zielone Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w Chojnicach.

Zobacz też 
 Jezioro Zielone - 7 jezior i jedna część jeziora w Polsce

Przypisy 
 
 
 
}}